Charlotte Sannom har flere betydninger:
 Charlotte Sannom (maler) - dansk maler (1846-1923)
 Charlotte Sannom (skuespiller) - dansk skuespiller (1884-1954)